П-96 — семейство российских 9-мм малогабаритных самозарядных пистолетов скрытого ношения, разработанное в середине 1990-х годов Тульским КБ Приборостроения. Первый опытный пистолет П-96 «Эфа» изготовлен в 1996 году.

Конструкция 
Автоматика пистолета работает за счет отдачи ствола при его коротком ходе. Запирание ствола осуществляется при его повороте на 30° против часовой стрелки выступом (боевым упором) на казенной части ствола, который входит в зацепление с передней поверхностью окна для выброса гильз. Рамка пистолета изготовлена из стеклонаполненного полиамида (применение полимера позволило повысить технологичность производства и уменьшить массу оружия, но несколько снизило механическую прочность). Затвор штампованный из стального листа. Ударно-спусковой механизм — ударниковый, двойного действия. Предохранитель автоматический, в виде клавиши на спусковом крючке.
Магазин коробчатый, с двухрядным расположением патронов.

По некоторым сведениям, на пистолет может быть установлен лазерный целеуказатель.

Варианты и модификации 
 П-96 «Эфа» — опытный прототип армейского пистолета, разработанный в 1996 году. Последние работы по проекту были завершены в 1998 году, серийно не производился. Дальнейшим развитием «Эфы» являются служебный П-96М и армейский ГШ-18.
 П-96С — вариант под патрон 9×17 мм К. Первый опытный образец был изготовлен в 1996 году. Производство было начато в октябре 1998 года, и прекращено в декабре 2008 года. Некоторое количество передано в ДОСААФ
 П-96М — вариант пистолета под патрон 9×18 мм ПМ для сотрудников правоохранительных органов. Производство начато в 2000 году. 
 ПТТ — В 2008 году на оружейной выставке «Интерполитех» был представлен опытный демонстрационный образец травматического пистолета ПТТ, под патрон 9 мм P.A.. От П-96С он отличается упрощенной конструкцией (автоматика работает за счет энергии отдачи свободного затвора), также изменен ствол. По данным разработчика, масса пистолета — 0,48 кг; длина — 161 мм; высота — 127 мм; ёмкость магазина — 10 патронов. По данным представителя КБП, на ноябрь 2009 года, технологическая документация на пистолет утверждена ещё не была.

Страны-эксплуатанты 
  - П-96С разрешён в качестве служебно-штатного оружия, используемого предприятиями, учреждениями и организациями при осуществлении возложенных на них задач по охране собственности, защите жизни и здоровья людей, природы, природных ресурсов, а также должностными лицами (может быть выдан в качестве личного оружия президенту страны, членам правительства, депутатам парламента, председателю Верховного Суда и председателям судов, а также прокурорам всех уровней и их заместителям)
 :
 П-96М в 2003 году принят на вооружение Федеральной службы судебных приставов. В декабре 2005 года внесен в перечень наградного оружия. С 2006 года принят прокуратурой РФ в качестве оружия самозащиты для прокуроров и следователей. Также есть сведения, что некоторое количество пистолетов поступило на вооружение отдельных подразделений криминальной милиции МВД РФ.
 П-96С с 1996 года разрешён в качестве оружия для частных охранных структур. Также принят на вооружение вневедомственной охраны МВД РФ и отдельных категорий сотрудников «Почты России». В 2019 году внесён в перечень оружия для судей

Музейные экспонаты 
 один пистолет П-96С является экспонатом Тульского государственного музея оружия
 ещё один П-96С является экспонатом Музейно-выставочного комплекса стрелкового оружия имени М. Т. Калашникова в Ижевске

Примечания

Литература и источники 

 9-мм пистолет П-96М  / официальный сайт Тульского КБ Приборостроения
 9х18 мм пистолет П-96М. Инструкция по эксплуатации П-96М.00.000 ДЭИ 
 9×18 мм пистолет П-96М. Паспорт П-96М.00.000 ПС
 Чарли Катшоу. Стрелковое оружие России. Новые модели. М., Эксмо-АСТ, 2002. стр.113-114
 А. Б. Жук. Энциклопедия стрелкового оружия: револьверы, пистолеты, винтовки, пистолеты-пулеметы, автоматы. М., АСТ — Воениздат, 2002. стр.440-441
 Михаил Дегтярёв. П-96С — мал, да удал // журнал «Калашников. Оружие. Боеприпасы. Снаряжение», № 1, 2000. стр. 10-16
 М. Поляничко. "Грачи" пролетели? // журнал "Мастер-ружьё", № 53, 2001. стр.62-67
 М. Р. Попенкер. Пистолеты П-96, П-96С, П-96М  / сайт «Современное стрелковое оружие мира»

Самозарядные пистолеты России
Оружие под патрон 9 × 17 мм
Оружие под патрон 9 × 18 мм ПМ
Пистолеты с вращающимся стволом
Пистолеты с полимерной рамкой